Людина з рушницею (п'єса) — п'єса радянського драматурга Миколи Погодіна.
 Людина з рушницею (фільм) — радянський повнометражний чорно-білий фільм Сергія Юткевича за однойменною п'єсою Миколи Погодіна.